Derr ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Derr (1918–2011), US-amerikanische Journalistin
 John Derr († 2015), US-amerikanischer Sportreporter
 John W. Derr (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Katharina Derr (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Laurin Derr (* 1998), deutscher Volleyballspieler
 Manuela Derr (* 1971), deutsche Leichtathletin
 Richard Derr (1918–1992), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Därr
 Daerr